

Sigle
 MPE – Membro del Parlamento Europeo

Codici 
 MPE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Madison Griswold (Stati Uniti d'America)

Altro 
Phaswane Mpe (1970-2004) – romanziere e poeta sudafricano